La via del male (King Creole) –  film del 1958 diretto da Michael Curtiz
 King Creole – album di Elvis Presley del 1958, colonna sonora del film La via del male
 King Creole – singolo di Elvis Presley del 1958